Симон Алекса́ндрович Рак-Михайло́вский (2 (14) апреля 1885, деревня Максимовка Вилейского уезда Виленской губернии (ныне Молодечненский район Минской области Белоруссии) — 27 ноября 1938, Минск) — белорусский публицист, редактор, поэт, общественно-политический деятель. Посол сейма Второй Речи Посполитой. Член Исполнительного комитета Великой белорусской рады, ЦИК БССР. Организатор и член ЦК Белорусской крестьянско-рабочей громады (БСРГ), Белорусской народной рады.

Биография 
В 1900—1904 годах учился в Молодечненской учительской семинарии, после чего работал школьным учителем в Молодечненском районе. Во время русской революции 1905—1907 годов занимался распространением социал-демократической литературы, за что был арестован и на 3 месяца заключён в тюрьму в Вилейке. После освобождения уехал в Крым, где прожил несколько лет и в 1912 году окончил педагогический институт в Феодосии. Вернувшись в родные места, начал организовывать белорусскоязычные школы, вступив в БСГ. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, был призван в русскую императорскую армию, воевал на Румынском фронте. Его первое произведение было опубликовано в 1915 году (статья «Из мыслей в походе» в «Нашей ниве»). После Февральской революции 1917 года оказался в Минске, где вскоре возглавил Центральный белорусский военный совет. С 1918 года был членом рады БНР, в 1919 году также членом Белорусской военной комиссии. В 1918—1920 годах жил в Гродно, где преподавал в белорусскоязычной гимназии. С 1919 года регулярно писал и публиковал статьи. В 1920—1922 годах работал директором Белорусской учительской семинарии в Борунах. Одновременно с осени 1920 года преподавал в Виленской белорусскоязычной гимназии. В 1922 году был избран депутатом сейма Второй Речи Посполитой (Западная Белоруссия в 1921 году после Советско-польской войны оказалась в составе Польши). С 1923 года состоял членом Центральной школьной рады (с 1926 — Главного управления) Товарищества белорусской школы. С 1925 года был заместителем председателя ЦК БСРГ. С 1926 года входил в КПЗБ. Работал редактором «Бюллетеня посольского клуба БСРГ», был членом Белорусского издательского общества в Вильнюсе. Был арестован польскими властями по делу БСРГ 15 января 1927 года и 22 мая 1928 года осуждён Вильнюсским окружным судом на так называемом «процессе 56-и» на 12 лет тюрьмы. По решению апелляционного суда был, однако, освобождён в 1930 году. Вошёл в состав комитета «Состязание». Из-за угрозы нового ареста в октябре 1930 года перебрался в Минск, в СССР.

С февраля 1931 года и до ареста работал директором Белорусского государственного музея, вступив в ряды ВКП(б). В 1931—1932 годах являлся членом ЦИК БССР.

Был арестован ГПУ БССР 16 августа 1933 года в Минске и решением судебной коллегии ОГПУ при СНК СССР от 9 января 1934 года как «организатор и руководитель контрреволюционной организации БНЦ» приговорён к расстрелу, но затем этот приговор был заменён на 10 лет лагерей. Был отправлен на Соловки, 5 сентября 1937 года этапирован в Минск; 14 ноября 1938 года «особой тройкой» НКВД БССР был приговорён к расстрелу, спустя 13 дней приговор привели в исполнение. Реабилитирован военным трибуналом Белорусского военного округа 18 апреля 1956 года.

Был женат, имел двоих детей.
Написал музыку к романсу «Зорка Венера» на стихи Максима Богдановича. Из-за того что Рак-Михайловский был репрессирован, авторство музыки в различных источниках долгое время указывалось как «народная».

Память 

 В 1982 году в память Симона Рак-Михайловского в центре села Максимовка Молодечненского района был установлен мемориальный знак.

Литературные произведения 
 Гутарка аб беларускай мове. — Мн., 1919.
 Страшны вораг: Кніжка пра гарэлку. — Вільня, 1924.
 Прамовы дэпутатаў Беларускага пасольскага клюбу ў Польскім Сойме. Паводле соймавых стэнаграм. — Вільня, 1924.
 Прамовы дэпутатаў соймавага клюбу Беларускай сялянска-работніцкай грамады. — Вільня, 1926.

Литература 
 Бобер М., Ватковіч Г. У памяць аб С. А. Рак-Міхайлоўскім // ПГКБ. — 1984. — № 3.
 Bergman A. Szymon Rak-Michajіowski // Bergman A. Sprawy biaіoruskie w II Rzeczypospolitej. — Warszawa, 1984.
 Яновіч С. Моцны чалавек грамады // Ніва (Беласток). — 1985, 14 крас.
 Адамушка У. Сацыял-дэмакрат Сымон Рак-Міхайлоўскі // Сыны і пасынкі Беларусі. — Мн., 1996.
 ЭГБ, т. 6-1.

Примечания

Ссылки 
 РАК-МІХАЙЛОЎСКІ Сымон Аляксандравіч // Маракоў Л. У. Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, 1794—1991. Энц. даведнік. У 10 т. Т. 2. — Мн:, 2003. ISBN 985-6374-04-9.
 Алесь Пашкевіч. Сымон Рак-Міхайлоўскі: старонкі жыцця і дзейнасці // «Куфэрак Віленшчыны». — 2007. — № 1 (12). — С. 4—30.

Белорусские писатели
Военачальники по алфавиту
Депутаты Сейма Польши
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Директора музеев СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Казнённые в 1938 году
Казнённые военные
Казнённые писатели
Казнённые политики
Казнённые поэты
Казнённые революционеры
Военачальники, репрессированные в СССР
Композиторы Белоруссии
Композиторы по алфавиту
Музыканты XX века
Основатели и руководители образовательных учреждений
Педагоги XX века
Педагоги Белоруссии
Педагоги Литвы
Педагоги Польши
Педагоги Российской империи
Педагоги по алфавиту
Писатели XX века
Писатели Белоруссии
Писатели Литвы
Писатели Польши XX века
Писатели России XX века
Писатели по алфавиту
Посмертно реабилитированные в СССР
Поэты XX века
Поэты Белоруссии
Поэты по алфавиту
Преподаватели по алфавиту
Преступники Белоруссии
Преступники Литвы
Преступники Минска
Преступники Минской области
Преступники Польши
Преступники России
Приговорённые к смертной казни в СССР
Публицисты Белоруссии
Публицисты Польши
Публицисты СССР
Расстрелянные в Белорусской ССР
Революционеры Белоруссии
Репрессированные в Польской Республике (1918—1939)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Члены Белорусской социалистической громады
Члены ВКП(б)
Члены Коммунистической партии Западной Белоруссии
Члены Рады Белорусской народной республики
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании